Johann Nicolaus Haage ist der Name folgender Personen:

* Johann Nicolaus Haage (Gärtner, 1766) (1766–1814), deutscher Gärtner und Unternehmer
 Johann Nicolaus Haage (Gärtner, 1826) (1826–1878), deutscher Gärtner und Unternehmer